Каллистовский синод (официальное название Грече́ская це́рковь истинно-правосла́вных христиа́н, ) — неканоническая греческая старостильная юрисдикция, существовавшая в 1979—1984 годах. Получила название по имени своего основателя Каллиста (Макриса).

История 
В 1979 году двое иерархов неканонического старостильного Флоринитском синоде — митрополит Коринфский Каллист (Макрис) и митрополит Мегарский Антоний (Фанасис) без ведома Архиепископа и синода, с 20 по 23 февраля рукоположили восемь архимандритов во епископов. О своих действиях они проинформировали архиепископа только 27 февраля, желая «заручиться его поддержкой». Не получив желаемого, они низлагают архиепископа Авксентия, после чего регистрируют свою юрисдикцию с именем «Греческая Церковь Истинно-Православных Христиан».

Затем они стали пытаться установить общение с РПЦЗ, но не преуспели.

Осенью 1979 года иерархами «каллистовского» синода был принят представитель неканонической «Румынской Православной Церковью Старого календаря» «епископ» Сильвестр (Онофреи), после собеседования с которым 30 октября/12 ноября 1979 года было подписано соглашение о взаимном признании действительности епископских хиротоний в обеих группировках и об установлении между ними евхаристического общения. Ответное посещение «Румынской Православной Старостильной Церкви» греческой стороной было осуществлено в апреле 1980 года.

В 1982 году через крещение был принят Иоанн (Баскио), возглавивший созданную тогда же епархию на острове Сардиния.

В 1983 году митрополит Каллист рассорился со своим синодом и ушёл из него. В том же году митрополиты Максим (Цицимбакос), Герман (Афанасиу) и Каллиник (Сарандопулос) вернулись во Флоринитский синод.

В 1984 году митрополиты Антоний (Фанасис), Каллиник (Карафиллакис), Матфей (Лангис), Каллиопий (Яннакопулос) покинули данную юрисдикцию и объединились с группой митрополита Пирейского Геронтия (Маргиолиса).

Оставшиеся епископы Оропосский Киприан (Куцумбас) и Сардинский Иоанн (Баскио) образовали новую неканоническую старостильную юрисдикцию под названием «Синод Противостоящих», которая сохранила общение с Румынской старостильной церковью, при этом историю Каллистовского синода они рассматривали в дальнейшем как часть истории своей Церкви, но с упором на роль Киприана (Куцумбаса) в ней.

Сам же основатель Каллистовского синода скончался в 1986 году, не оставив последователей.

Епископат 
 Каллист (Макрис), митрополит Коринфский (февраль 1979—1983)
 Антоний (Фанасис), митрополит Мегарский (февраль 1979—1984)
 Киприан (Куцумбас), митрополит Оропосский и Филейский (20 февраля 1979—1984)
 Максим (Цицимбакос), митрополит Магнезийский (20 февраля 1979—1983)
 Каллиник (Сарандопулос), митрополит Ахайский (21 февраля 1979—1984)
 Матфей (Лангис), митрополит Инойский (21 февраля 1979—1984)
 Герман (Афанасиу), митрополит Аиолийский (22 февраля 1979—1983)
 Каллиопий (Яннакопулос), митрополит Пентапольский (22 февраля 1979—1984)
 Каллиник (Карафиллакис), митрополит Додеканийский (23 февраля 1979—1983)
 Меркурий (Калоскамис), митрополит Консский (23 февраля 1979 — 1980) умер
 Иоанн (Баскио), митрополит Сардинский, экзарх Италии (10 апреля 1982—1984)

Примечания

Ссылки 
 Греческая Церковь Истинно-Православных Христиан (флориниты-каллистовцы) (1979—1984) 

Православные церкви вне общения со Вселенским православием